New York Cosmos puede referirse a:

 New York Cosmos (1971-1985): equipo de fútbol estadounidense que jugó en la North American Soccer League.
 New York Cosmos (2010): equipo de fútbol estadounidense que compite en la National Independent Soccer Association.